Цис-положе́ние, или Цис-конфигура́ция ( — по эту сторону):
 Цис-положение (химия) — расположение функциональных групп или отдельных атомов по одну сторону от связи.
 Цис-положение (генетика)